Tumuli van het Bos van de Tombes (Borgworm), in de gemeente Borgworm
 Tumuli van het Bos van de Tombes (Hannuit), in de gemeente Hannuit